Althans ist der Familienname folgender Personen:
 Bela Ewald Althans (* 1966), ehemaliger deutscher Neonazi
 Carl Ludwig Althans (1788–1864), deutscher Geologe 
 Ernst Friedrich Althans (1828–1899), deutscher Geologe 
 Günter Conrad Althans (* 20. Jahrhundert), deutscher Taubblindenlehrer
 Heinrich Althans  (1905–1984), deutscher Politiker und Landrat